Pojem Aderet může označovat:
 Aderet (mošav), vesnice v Izraeli.
 Elijahu David Rabinowitz-Teomim (1845–1905), židovský učenec známý pod akronymem Aderet
 Šlomo ben Aderet, středověký židovský učenec.
 Aderet (zpěvačka), izraelská zpěvačka.
 Aderet Elijahu, karaitský právní kodex sepsaný v 16. století Elijahuem ben Moše Bašjazim.